Мораса́н () — наименование некоторых географических объектов Центральной Америки, названных в честь Франсиско Морасана.

 Морасан — департамент Сальвадора.
 Франсиско Морасан — департамент Гондураса.
 Пуэрто-Морасан — город в Никарагуа, на побережье залива Фонсека.

См. также 
 Франсиско Морасан